A62 kan avse:

 A62 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A62 (motorväg, Frankrike), se Motorvägar i Frankrike
 A62 (motorväg, Grekland)
 A62 (motorväg, Tyskland)